Сен-Жерве ():

 Сен-Жерве — католическая церковь в IV округе Парижа.
 Сен-Жерве (Валь-д'Уаз) — муниципалитет во Франции, в регионе Иль-де-Франс.
 Сен-Жерве (Изер) — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.

См. также 
 Жерве